En medicina, impotencia puede referirse a:
 La impotencia sexual, la incapacidad de un hombre para realizar el acto sexual.
 La impotencia coeundi, la imposibilidad para el coito.
 La impotencia erigendi o disfunción eréctil; la incapacidad para la erección del pene.
 La impotencia generandi o esterilidad; la incapacidad de procrear, aunque la penetración sea posible.
 La impotencia psíquica, la impotencia sexual que depende de procesos mentales y no de causas físicas.